ДМК — аббревиатура:

 Днепровский металлургический комбинат
 Дисфункциональное маточное кровотечение